Accor je francouzská nadnárodní společnost, přední evropský hotelový a restaurační řetězec. Je součástí indexu CAC 40. Zaměstnává přibližně 168 000 lidí a spravuje 4 000 hotelů.

Značky hotelů 

 Studio 6
 Motel 6
 Formule 1
 Etap
 Ibis
 All Seasons
 Atria
 Suitehotel
 Mercure Hotels
 Grand Mercure
 Novotel Hotels

Hotely